Ни́жняя Мактама́ () — посёлок городского типа в Альметьевском районе Республики Татарстан России, входит в полицентрическую Альметьевскую (Альметьевско-Бугульминско-Лениногорскую) агломерацию.

География 

Посёлок расположен в 3 км к юго-востоку от Альметьевска на автомобильной дороге Казань-Оренбург, выше по течению реки Степной Зай. Через поселок проходят троллейбусные маршруты № 1 (ТНГП — мкрн. "Яшьлек") и № 7А (ТНГП - мкрн. "Дружба").

История 
В окрестностях посёлка выявлены археологические памятники: нижнемактаминская стоянка (срубная культура), нижнемактаминский могильник (позднесарматские древности).

Поселок Нижняя Мактама основан не позднее 1730-гг. ясачными татарами. Первоначальное название — Мактаматамак. В материалах 2-й ревизии (1746 г.) в деревне "Маткабытамак, что на усть Маткабы речки"  были учтены 49  душ муж. пола, относившихся к данной категории. Под названием Ниж. Махтама  селение отображено на карте Уфимской провинции 1755 г., вошедшей в атлас И.Красильникова.   В материалах 3-й ревизии (1762 г.) в деревне "Мактабытамак, что на речке Заю" фигуруют 52 души муж. пола бывших ясачных татар, входивших в команду тептярского старшины Есупа Надырова.   Такое же количество душ зафиксировали в деревне "Нижней Махтаме" материалы 4-й ревизии (1782 г.). Все они относились к тептярскому сословию  и входили в команду старшины Юсупа Надырова. Основными занятиями жителей селения являлись земледелие и скотоводство, были распространены лапотный, решётный, кирпичный и отхожий промыслы, изготовление тарантасов, извоз, разведение породистых лошадей для нужд армии. Источники зафиксировали участие жителей села на фронтах Отечественной войны 1812 года в составе тептярских полков.

По сведениям 1889 г., в посёлке функционировали мечеть, мектеб (1839 г.), водяная мельница, маслобойня, по сведениям 1896 г., — мечеть, маслобойня, кузница.  В начале 20 в. действовали 2 мечети, 2 медресе, мануфактурная и 2 бакалейные лавки. В 1905 г. функционировали 2 мечети: год постройки первой неизвестен, перестраивалась в 1831 и 1861 гг. (в 1869 г. при ней открыто медресе), вторая построена в 1902 г. (в 1905 г. при ней открыто медресе, в 1931 г. закрыто, здание передано сельскому клубу). В этот период земельный надел сельской общины составлял 2628 десятин.

В 1920 году после революций, Гражданской войны, Вилочного восстания в селе наконец-то была установлена советская власть. Жители села участвовали в этих событиях как на стороне красных, так и на стороне их противников. Однако еще более катастрофический урон селу был нанесен  голодом 1921-1922 годов. Число жителей (взрослых и детей), умерших голодной смертью, исчислялось сотнями.

До 1920 г. посёлок входил в Альметьевскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 г. в составе Бугульминского кантона ТАССР. С 10.8.1930 г. в Альметьевском районе. Статус посёлка городского типа — с 1966 года. С 26.1.2005 г. в Альметьевском муниципальном районе. Ныне центр Нижнемактаминского городского поселения.

В 1930 г. организован колхоз «Эльком» (первый председатель — Б.З.Залятов). В 1950-х гг. объединён с колхозом «Красный пахарь» (с. Тихоновка) под названием «Колхоз им. Маленкова». В 1987 г. совхоз «Нефтяник» передан в ведение НГДУ «Альметьевнефть» и в 1997 г. реорганизован в сельскохозяйственное ООО «Нефтяник».

В 1996 г. открыт мемориал павшим в Великой Отечественной войне.
 
В 2016 году у поселка появился собственный герб. Он был разработан представителями местной общественности и утвержден Геральдическим советом при Президенте РФ.

Население

Экономика 
Добыча нефти и газа, Миннибаевский газоперерабатывающий и кирпичный заводы.

Социальная инфраструктура 
В селе действуют 2 средние школы, 3 детских сада (с 1957, 1959, 1979 гг.), школа искусств, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт (с 1998 г.), 2 мечети: «Марс» (с 1996 г.) и «Нурлы» (с 2011 г.). При доме культуры работает хор «Ивушка» (с 1987 г., с 2013 г. — народный, основатель — Т.И.Корнилова).

Примечания

Ссылки

Источники 
 https://almet-history.tatneft.ru/naselennie-punkti/m---t/nizhnyaya-maktama?lang=ru.
 Нижняя Мактама//Населенные пункты Республики Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия. — Казань, 2018. — Т.1. — сс. 345-347
 Татары Уфимского уезда (материалы переписей населения 1722–1782 гг.): справочное издание / Р.Р.Исхаков. — Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-94981-351-5.
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Татарстана
 ОКАТО

Населённые пункты Альметьевского района
Посёлки городского типа Татарстана